Personen met de achternaam Bodson
 Maurice Bodson, Belgisch politicus
 Philippe Bodson, Belgisch bestuurder en politicus
 Thierry Bodson, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder
 Victor Bodson, Luxemburgs politicus

Politiek
 Regering-Bech-Bodson, Luxemburgse regering (1953-1958)